

Patronymie 

 Alain Mounier, (1958), dessinateur de bande dessinée.
 André Mounier (1913-1941), résistant français, Compagnon de la Libération.
 Anthony Mounier (1987), footballeur français.
 Colin Mounier (1942), directeur de la photographie français.
 Édouard Mounier, (1784-1843), homme politique français, fils de Jean-Joseph Mounier.
 Emmanuel Mounier (1905-1950), philosophe français.
 
 Eugène Mounier (1906-2007), écrivain et historien breton.
 François Mounier (1978), joueur de rugby à XV.
 Germaine Mounier (1920-2006), pianiste et pédagogue française.
 Hubert Mounier (1962-2016), chanteur français.
 Jean-Jacques Mounier (1949), judoka français.
 Jean-Joseph Mounier (1758-1806), homme politique et révolutionnaire français.
 Pierre Mounier (1971), sociologue français.
 Véronique Mounier (1972), présentatrice de télévision.

Toponymie 

 Mont Mounier, sommet français.

Marques 
 H. Mounier est une société française productrice de Cognac.